Pescărușul se poate referi la:

 Teatru
 1895 Pescărușul – piesă de teatru de Anton Cehov

 Film
 Pescărușul (film din 1959), film australian bazat pe Pescărușul de Anton Cehov
 Pescărușul (film din 1968), film britanico-americano-grec bazat pe Pescărușul de Anton Cehov; regia Sidney Lumet
 Pescărușul (film din 1972), film sovietic bazat pe Pescărușul de Anton Cehov
 Pescărușul (film din 1974), film românesc bazat pe Pescărușul de Anton Cehov; regizat de Petre Sava Băleanu
 Pescărușul (film din 1977) (Il gabbiano), film italian bazat pe Pescărușul de Anton Cehov; regizat de Marco Bellocchio
 Pescărușul (film din 2005), film rus bazat pe Pescărușul de Anton Cehov; regizat de Margarita Terehova
 Pescărușul (film din 2016), film rus bazat pe Pescărușul de Anton Cehov
 Pescărușul (film din 2018) (The Seagull), film american bazat pe Pescărușul de Anton Cehov; regizat de Michael Mayer